DXD ist:
 eine Abkürzung für Digital eXtreme Definition; ein 24-bit/352,8 kHz PCM-Format für digitale Audiodaten zur Erstellung von SACDs.
 ein Sequenzmotiv einiger Glykosyltransferasen wie z. B. des FKRP bestehend aus Aspartat, einer beliebigen Aminosäure und Aspartat.

DXD